Рубцовск () е град в Русия, административен център на Рубцовски район, Алтайски край. Населението на града към 1 януари 2018 година е 144 128 души.

География

Климат

История 

За пръв път селището е упоменато през 1886 година, основано е 1892 година, през 1927 година получава статут на град.

Източници

Външни препратки 
  Официален сайт на града

Градове в Алтайски край